

Onomástica 
 Martiniano (nombre), nombre propio masculino.

Personas 
 Martiniano, mártir cristiano del siglo I
 Martiniano (emperador), emperador romano
 Martiniano (praefectus urbi), funcionario romano
 Martiniano (magister militum), General romano
 Martiniano de Milán, arzobispo de Milán y santo

Páginas relacionadas 
 San Martiniano